Das Sydney International 2018 war ein Tennisturnier, das vom 7. bis 13. Januar 2018 in Sydney stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2018 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Auckland das ASB Classic gespielt, das genau wie das Sydney International zur Kategorie ATP World Tour 250 zählte. Außerdem wurde zeitgleich in Sydney ein Turnier der Damenkonkurrenz gespielt.

Letztjähriger Sieger im Einzel war Gilles Müller. Im Doppel gewann das Duo Wesley Koolhof und Matwé Middelkoop das Turnier im Vorjahr.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 5. und 6. Januar 2018 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kam noch ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
  (PDF; 72 kB)
  (PDF; 58 kB)
  (PDF; 68 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Sydney